Esgos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Esgos (ort), Galicien, Provincia de Ourense, 
 Esgos (kommun), Galicien, Provincia de Ourense, 

Robotskapade Spanienförgreningar